Аподака има више значења:

 Општина Аподака (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Аподака (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику